La Vergne (Charente-Maritime)
 La Vergne (Tennessee)

Veja também 
 Lavergne

Desambiguações de topônimos